Chérel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Chérel (1880–1962), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Mickaël Chérel (* 1986), französischer Radrennfahrer